Таг, может означать:
 Таг — фамилия, реже имя. 
 Таг — то же, что тег.
 Таг — жанр армянской средневековой музыки.
 Тагос или таг (, «предводитель, вождь») — верховный вождь древней Фессалии.
 Тагес или Таг — этрусский бог или герой.
 Таг или тинг — народное собрание древних германцев.
 Таг — знак, использующиеся для украшения букв еврейского алфавита.
 Таг — подписные буквы.

См. также 
 Tag